Augaptilidae är en familj av kräftdjur. Augaptilidae ingår i ordningen Calanoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Augaptilidae 76 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Augaptilidae